Vochera heißen folgende geographische Objekte:

 Vochera am Weinberg, Ortschaft und Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Steiermark
 Vochera an der Laßnitz, Ortschaft und Katastralgemeinde von Groß Sankt Florian, Steiermark